L’île de Sein est une île française au large de la pointe du Raz à l'extrémité ouest de la Bretagne.
 La commune d'Île-de-Sein est l'entité administrative correspondant à cette île.
 Le câblier Île de Sein a été ainsi nommé d'après l'île.